Вулиця Кордуби — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Кордуби — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Кордуби — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей